Charles Wilson può riferirsi a:

 Charles Wilson – pittore britannico
 Charles Wilson – attore statunitense
 Charles Wilson – artista statunitense
 Charles Wilson – compositore canadese
 Charles Wilson – membro del parlamento del Nuovo Galles del Sud 
 Charles Wilson – membro del Consiglio legislativo del Quebec
 Charles Wilson – fisico scozzese, Premio Nobel
 Charles Wilson – schermidore britannico
 Charles Wilson – politico e militare statunitense
 Charles Wilson – scrittore canadese di fantascienza
 Charles Wilson – cantante statunitense